Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

A magyar labdarúgó-válogatott barátságos mérkőzése Németország ellen, 2010. május 29-én. Eredménye: 0–3 (0–1).

Előzmények 
A kerethirdetéskor meghívót kapott a 2009-es U20-as világbajnokságon bronzérmes csapatból Gulácsi Péter, Németh Krisztián és Koman Vladimir is. Rajtuk kívül első alkalommal lehet válogatott Elek Ákos, Laczkó Zsolt és Lázok János, ha pályára lépnek a mérkőzésen.

A találkozó előtt felröppent a hír, miszerint Erwin Koeman távozik a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, mivel több ajánlatot is kapott, többek között a Bahreini szövetség is felkereste, hogy irányítsa az ország válogatottját.

Az összeállítások 
<div id="HUNvsGER">

Örökmérleg a mérkőzés után 

Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

Lásd még 
 Magyar labdarúgó-válogatott
 A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2010-ben

Jegyzetek

További információk 
 Jegyzőkönyv az mlsz.hu-n 
 Jegyzőkönyv a dfb.de-n 
 Jegyzőkönyv az nso.hu-n 
 Jegyzőkönyv a footballdatabase.eu-n 
 Jegyzőkönyv a Soccerbase-en 
 Jegyzőkönyv a magyarfutball.hu-n 
 Jegyzőkönyv az nb1.hu-n 
 Bierhoff: Örülünk, hogy Budapesten játszhatunk – 2010. május 26., nso.hu
 Torghelle: Új fejezet kezdete a mai meccs – 2010. május 29., nso.hu
 Kiábrándító eredményű kísérletezés, súlyos magyar vereség – 2010. május 29., nso.hu
 Koeman: Taktikai, technikai különbség volt – 2010. május 30., nso.hu
 Király Gábor sem foghatta meg az összes német lövést – 2010. május 29., Origo

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2010-ben
A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései Németország ellen
Németország labdarúgása